Příjmení Chlupáč nese více osobností:

 Ivo Chlupáč (1931–2002) – český geolog a paleontolog
 Ladislav Chlupáč (* 1952) – český politik, učitel
 Miloslav Chlupáč (1920–2008) – český sochař a malíř